BR (o Br o br) puede referirse a:

 BR, siglas de Bloque Regeneración, un antiguo partido político de Cantabria (España).
 BR, abreviatura de Bandera Roja, un partido político de Venezuela.
 BR, código ISO3166-1 para Brasil, un país de Sudamérica.
 BR, siglas de Bayerischer Rundfunk, una empresa de radio y televisión pública alemana.
 Br, abreviatura del bromo, un elemento químico.
 Br, abreviatura del rublo bielorruso, la moneda de curso legal de Bielorrusia.
 Br., abreviatura de bachiller/a, persona que ha recibido el título de bachillerato.
 br, código ISO639-1 para el idioma bretón, una lengua céltica insular.

Además, puede hacer referencia a:

 Bad Religion, banda estadounidense de punk rock fundada en 1980 en el sur de California (Estados Unidos).
 «Bad Romance», canción de la cantante estadounidense Lady Gaga.
 Battle Royale, novela del escritor japonés Koushun Takami.
 Bit rate (en español, tasa de bits); en informática y telecomunicaciones, número de bits que se transmiten por unidad de tiempo a través de un sistema de transmisión digital o entre dos dispositivos digitales.
 Bloody Roar, videojuego de lucha.

Siglas